Testimone – persona che rende testimonianza in un processo
Testimone – attrezzo delle corse podistiche a staffetta
Testimone – sinonimo di codice in filologia
Testimone – scrittore o storico che garantisce e riporta la veridicità di un assunto o di un fatto
Testimone – fedele che con la propria condotta di vita testimonia il proprio credo religioso
I testimoni – serie televisiva francese del 2015
Testimone di nozze – che assiste alle nozze

Pagine correlate 
 Il testimone